Le Grasshopper Cup 2018 est l'édition 2018 du Grasshopper Cup qui se déroule à Zurich du 14 au . 
Le tournoi comprend 16 joueurs dont 8 têtes de série et une wild card Nicolas Müller.

Le triple champion du monde Ramy Ashour signe son retour au premier plan en s'imposant face au nouveau  mondial Mohamed El Shorbagy sans perdre un jeu du tournoi, c'est son premier titre depuis sept mois.

Dotation et points 
En 2018, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Grasshopper Cup
 Saison 2017-2018 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Grasshopper Cup
Sport en Suisse en 2018
Sport en mars 2018
Squash en 2018